1813 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1813 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 807933.
 1813 км, он же 1812 км, он же 1814 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае. Код 531535.

Примечания